Il sentiero del West (The Way West) – romanzo di A. B. Guthrie Jr. del 1950
 La via del West (The Way West) – film del 1967 diretto da Andrew V. McLaglen